План де Агва Пријета има више значења:

 План де Агва Пријета (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Агва Пријета (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Агва Пријета (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику